Гладкое () — село,
Подгорненский сельский совет,
Васильевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320985303. Население по переписи 2001 года составляло 97 человек.

Географическое положение 
Село Гладкое находится на расстоянии в 3 км от села Широкое.

История 
 1830 — дата основания.

Примечания